Hans Fritsche ist der Name folgender Personen:
* Hans Fritsche (Politiker) (1832–1898), deutscher Jurist und Politiker
 Hans Fritsche (Architekt) (* 1929), deutscher Architekt und Präsident der Bauakademie der DDR 
 Hans Fritsche (Fußballspieler) (* 1950), deutscher Fußballspieler und Sportjournalist

Siehe auch:
 Hans Fritsch
 Hans Fritzsche (Begriffsklärung)
 Hanns Fritzsche (1902–1939), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Johannes Fritsch (1941–2010), deutscher Komponist